Инко́гнито (от  — неузнанный, неизвестный) — лицо, скрывающее своё настоящее имя, выступающее под вымышленным именем.

Может также относиться к:
  — американский триллер Джона Бэдэма 1998 года.
 Incognito — британская группа эйсид-джаза.
 Incognito — франкоязычный альбом канадской певицы Селин Дион 1987 года.
 Incognito — альбом французской певицы Аманды Лир 1981 года.
  — альбом американской панк-группы No Use for a Name 1991 года.
 «Инкогнито» — российская музыкальная группа.

См. также 
 Инкогнито из Петербурга
 Режим инкогнито